Lulle puede referirse a:
 Lulle (España), despoblado español de la parroquia de Loureiro, municipio de Samos, provincia de Lugo, Galicia. 
 Lülle (Estonia), aldea estoniana de la isla-municipio de Saaremaa, condado de Saare.